Шенкл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шенкл, Джоэл (1933—2015) — американский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне.
 Шенкл, Дэвид — гитарист рок-группы David Shankle Group и бывший гитарист группы Manowar.